Veliki Oustioug est un nom propre porté par :

Toponyme 
Veliki Oustioug ville de Russie dans l'Oblast de Vologda

Autre 
Veliki Oustioug (météorite) une météorite tombée en Russie en 1290